Kiittivartik bezeichnet:
 Kiittivartik (Insel, Imartineq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiittivartik (Insel, Imilik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiittivartik (Insel, bei Isertoq, östlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiittivartik (Insel, bei Isertoq, westlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiittivartik (Insel, Nunaartiit), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiittivartik (Insel, Takiseerajik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiittivartik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland